Натуральне число 1293
 1293 рік до нашої ери
 1293 рік нашої ери